Maisoncelles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Maisoncelles (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
Maisoncelles (Sarthe) im Département Sarthe

mit Namenszusatz:
Maisoncelles-du-Maine im Département Mayenne
Maisoncelles-en-Brie im Département Seine-et-Marne
Maisoncelles-en-Gâtinais im Département Seine-et-Marne
Maisoncelles-la-Jourdan im Département Calvados
Maisoncelles-Pelvey im Département Calvados
Maisoncelles-sur-Ajon im Département Calvados